Zwergbach ist ein Gewässername:

 Zwergbach (Egau) oder Zwerg, rechter Zufluss der Egau in Schretzheim (Stadt Dillingen an der Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Zwergbach (Kessel), linker Zufluss der Kessel in Oppertshofen (Gemeinde Tapfheim), Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Zwergbach, Unterlaufname des Lochbach (Donau), linker Zufluss der Donau nach Zirgesheim (Stadt Donauwörth), Donau-Ries-Kreis, Bayern
 Zwergbach (Mittlere-Isar-Kanal), Bach im nordöstlichen Gebiet der Gemeinde Kirchheim bei München, Landkreis München, Bayern, der über einen Sammelkanal am Südrand des Speichersees zum Mittlere-Isar-Kanal entwässert

Siehe auch:
 Zwerbach